Яков Осипович Саполович (1760—1830) — профессор хирургии.

Биография

Яков Саполович родился в 1760 году в Киевской губернии Российской империи. В 1772 году пошел учиться в Киево-Могилянскую академию. С 1778-го года один год проучился в Кронштадтской госпитальной школе, и в 1779-м году перевёлся в госпитальную школу при Петербургском генеральном сухопутном госпитале. Уже 1780 году имел звание подлекаря, а в 1783 году, получив очередное звание лекаря, по рекомендации профессора Тереховского стал прозектором госпиталя. Вскоре оператор госпиталей адмиралтейского и кронштадтского.

Звание доктора медицины удостоился в 1790 году и становится профессором хирургии теоретической и оперативной в Петербургском медико-хирургическом училище на базе обоих петербургских госпиталей, адмиралтейского и сухопутного.

В 1795 году Яков Осипович Саполович становится членом Медицинской коллегии.

С 1796 года до 1829 года работал директором Петербургского медико-инструментального завода. В период его руководства был отмечен рост эффективности завода.
Завод для делания хирургических инструментов доведен до такой степени совершенства, что не уступает наилучшим в сем роде иностранным фабрикам и доставляет всё нужное количество инструментов, которое прежде выписывали из чужих краев.

В 1798 году при утверждении новых штатов, преобразованной из Петербургского медико-хирургического училища, медико-хирургической академии отказался от преподавательской деятельности.

В 1814 году Яков Осипович Саполович был избран почетным членом Петербургской медико-хирургической академии.

Достижения 
 Саполович произвел с полным успехом в 1785 г. три литотомии.
 Один из первых российских врачей применявших перкуссию, аускультацию и стетоскоп.
 Совместно с Карпинским создал образец нового полкового хирургического набора.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в Киевской губернии
Хирурги Российской империи